Verne ima više značenja:
 Verne (Kuneo)
 Verne (Torino)